Le nom Marco a été utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique.

 Tempête tropicale Marco (1990), sur la côte ouest de la Floride, a touché terre sous forme de dépression tropicale, causant de fortes pluies et des dommages modérés ;
 Ouragan Marco (1996) , formé dans la mer des Caraïbes et, sans jamais toucher terre, était assez grand pour doner de fortes pluies sur l'Amérique centrale et Hispaniola, provoquant des inondations et des glissements de terrain qui ont tué huit personnes ;
 Tempête tropicale Marco (2008), un cyclone tropical extrêmement petit qui s'est rapidement formé dans la baie de Campêche ;
 Ouragan Marco (2020), un système qui a remonté la côte de l'Amérique centrale en direction de la Louisiane et qui a brièvement atteint le seuil d'ouragan de catégorie 1 dans causer trop de dommages.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme